De Belgische Supercup van het seizoen 2010/11 vond plaats op donderdag 21 juli 2011 in de Cristal Arena. Landskampioen KRC Genk nam het op tegen Bekerwinnaar en vice-kampioen Standard Luik. Genk kwam na nog geen 30 minuten met een man minder te staan door een rode kaart voor Jelle Vossen, maar wist toch nog te scoren voor de rust. Ook na 90 minuten stond het 1-0, waardoor Genk voor het eerst de Supercup in de hoogte mocht steken.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2011
Sport in Genk
Sportevenement in Limburg (België)